North Cape steht für:

 North Cape (Antipodes Island), Neuseeland
 North Cape (Campbell Island), Neuseeland
 North Cape (Neuseeland), Aupōuri Peninsula, Northland, Nordinsel von Neuseeland
 North Cape (Wisconsin)

Siehe auch:
 Nordkap (Begriffsklärung)
 Cape North